Николай Константинович Блохин () — советский партийный и государственный деятель, председатель Астраханского облисполкома (1963—1969).

Биография 
Окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта и Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

В 1935—1940 гг. работал учителем, в 1940—1941 гг. — главным механиком Астраханского судоремонтного завода. Участник Великой Отечественной войны.

 1944—1945 гг. — начальник отдела пароходства «Волготанкер»,
 1953—1959 гг. — заместитель первого секретаря Астраханского областного комитета КПСС,
 1959—1961 гг. — первый заместитель председателя СНХ Астраханского экономического административного района,
 1961—1963 гг. — первый секретарь Астраханского городского комитета КПСС,
 1963—1969 гг. — председатель исполнительного комитета Астраханского областного Совета.

Затем — начальник Волжского нефтеналивного пароходства.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Источники 
 Блохин
 

Председатели Астраханского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Первые секретари Астраханского горкома КПСС
Выпускники Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС